Delain (band), een Nederlandse symfonische metalband
 Delain (Haute-Saône), gemeente in het Franse departement Haute-Saône
 Delain, naam van een fictief land uit het boek Ogen van de Draak geschreven door Stephen King.